Склад збірної Данії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше…Данія
Данія 2002